Das Herrendoppel der  US Open 1973 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Cliff Drysdale und Roger Taylor. Gewonnen wurde das Turnier von Owen Davidson und John Newcombe.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com

Herrendoppel
1973